Lark peut faire référence à :
 alouette en anglais ;
 Lark, une rivière d'Angleterre ;
 Lark (ou Larak), une île iranienne de la province de Hormozgan ;
 Lark Voorhies, une actrice américaine ;
 Victória Deborah de Sousa Lark Guerra (1989-), actrice portugaise ;
 Lark était une compact car, produite par Studebaker de 1959 à 1966.
  : plusieurs navires de la Royal Navy

Homonymie de toponyme